Rozina je lahko:
 Rozina, žensko osebno ime 
 Rozina, priimek več znanih ljudi